Okręty US Navy o nazwie USS "Merganser":

Pierwszy "Merganser" (AM-135) był trawlerem o nazwie "Annapolis". Został zbudowany w 1937. Był w służbie w US Navy w latach 1942-1944.
Drugi "Merganser" (AM-405) miał być trałowcem. Kontrakt przyznano firmie Defoe Shipbuilding Co. z miasta Bay City. Budowę przerwano 12 sierpnia 1945.
Trzeci "Merganser" (AMS-26) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135). Był w służbie w latach 1944-1958.

Merganser